PCU peut faire référence à :
 , un film de Hart Bochner, sorti en 1994
 la prestation canadienne d'urgence, un programme de soutien pour les travailleurs canadiens